War on drugs – termine utilizzato dalla campagna del governo federale statunitense per la proibizione delle droghe
 The War on Drugs – gruppo musicale statunitense